Голи оток може означавати:

 Голи оток - острво у Јадаранском мору.
 Голи оток - затвор на истоименом острву, који је постојао од 1949. до 1988. године.